Eselsweg steht für:

 Eselsweg, andere Bezeichnung für Eselssteig, Versorgungspfad für Burgen
 Eselsweg, historischer Fernhandelsweg im Spessart in Hessen und Bayern, heute Fernwanderweg
 Eselsweg (Deidesheim), historischer Nahhandelsweg in der Haardt bei Deidesheim, Rheinland-Pfalz, heute Wanderweg
 Eselsweg, Wanderweg bei Aachen, Nordrhein-Westfalen, siehe Beverbach (Wurm) #Naherholungsfunktionen
 Eselsweg, Aufstieg auf den Drachenfels (Siebengebirge), Nordrhein-Westfalen